Gibbs House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gibbs House (Alabama), ID-Nr. 85002926
 Gibbs House (New York), ID-Nr. 03000482
 Gibbs House (North Carolina), ID-Nr. 73001302